Bahnhof Gemünden steht für:

 Bahnhof Gemünden (Main)
 Bahnhof Gemünden (Wohra)